Moirans kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Moirans-en-Montagne, departementet Jura i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Moirans, Isère, departementet Isère i regionen Auvergne-Rhône-Alpes,